Citi Open 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 3–9 sierpnia 2015 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 508 815 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Stanach Zjednoczonych